Богуслава (бл. 1080—1087 — пом. після 1146) — Оломоуцька княжна, дочка Оломоуцького князя Отто I з династії Пржемисловичів та угорської принцеси Євфемії.

Біографія 
Богуслава народилася після 1080 року. У 1087 році помер її батько Оломоуцький князь Отто I. Його діти в цей час були ще малі. Вдова Отто I, Евфемія (правнучка Великого князя Київського Ярослава Мудрого), щоб захистити права дітей на спадщину, попросила про заступництво брата Отто І Брненського князя Конрада. Проте король Вратислав II віддав Оломоуцьке князівство своєму синові Болеславу й вигнав Євфемію з дітьми.

1091 року Болеслав помер. За посередництва дружини Конрада Брненського Вратіслав уклав мир з дітьми Отто І. Після цього, в 1091/1092 році, вони повернулись в Оломоуц й отримали батьківську спадщину, а повнота влади була у їхньої матері Евфемії, що правила як регент.

Подальша доля Богуслави невідома.

Родовід

Джерела 
 NOVOTNÝ, Václav. České dějiny I./II. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: Jan Laichter, 1913.

Уродженці Богемії
Пржемисловичі